DZW steht für:
 DZW – Die ZahnarztWoche, wöchentlich erscheinende Fachzeitung
 Zwickau (Sachs) Hauptbahnhof (DS100-Code), sächsischer Bahnhof

Abkürzung